Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk 30 lipca 1996 w Atlancie, w Stanach Zjednoczonych.

Rozgrywano jedynie konkurencję indywidualną mężczyzn, zrezygnowano z zawodów drużynowych.

Medaliści

Wyniki

Mężczyźni indywidualnie

Przypisy

Bibliografia 
 

1996
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996